Kolonisten van Catan, een bordspel.
 Kolonist, personen die migreren naar een nederzetting (kolonie) in een ander gebied dan hun thuisland.
 Pioniers, personen die als een van de eersten een bepaald gebied betreden.